(Sint)

België 
Sint-Alexanderkerk (Xhendelesse)

Duitsland
Sint-Alexanderkerk (Bawinkel)
Alexanderkerk (Wildeshausen)
Alexanderkerk (Zweibrücken)

Nederland 
De Oude of Alexanderkerk (Bennekom), een kerk in het Gelderse Bennekom
Alexanderkerk (Rinsumageest), een kerk in Friesland

Polen 
Alexanderkerk (Warschau)

Kerkgebouw naar patroonheilige